Màrkovo (Perm), poble del territori de Perm, a Rússia
 Màrkovo (Txukotka), poble del districte de Txukotka, a Rússia
 Màrkovo (Primórie), poble del territori de Primórie, a Rússia
 Màrkovo (Kaluga), poble de la província de Kaluga, a Rússia
 Màrkovo (Crimea), poble de la república de Crimea, a Rússia
 Màrkovo (Iúriev-Polski), poble de la província de Vladímir, a Rússia
 Màrkovo (Koltxúguino), poble de la província de Vladímir, a Rússia